Hrvatska
 Javorje (Brdovec), naselje u općini Brdovec
 Javorje (Novi Vinodolski), gradsko naselje Novog Vinodolskog

Srbija
Javorje (Vlasotince, Srbija), naselje u općini Vlasotince, Jablanički okrug